Појам -{Chloris}- се може односити на следеће:

 -{Chloris}- род птица из потпородице чешљугарки (-{Carduelinae}-), породице зеба (-{Fringillidae}-);
 -{Chloris}- једна од Хора;
 -{Chloris}- жена краља Нелеја;
 -{Chloris}- кћерка тебанског краља.